Borsszem Jankó, mitikus, emberfeletti képességű mesehős
 Borsszem Jankó, (buda)pesti politikai szatirikus folyóirat (1868–1938)